Лос Бахиос има више значења:

 Лос Бахиос (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Бахиос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Бахиос (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Бахиос (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Бахиос (Сучил), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Бахиос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Бахиос (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Бахиос (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Бахиос, Каризалиљо (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Бахиос (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Бахиос, Ехидо лос Конехос (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Бахиос, Ранчитос де лос Моралес (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Бахиос (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Бахиос (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику